George Hamilton-Gordon peut faire référence à :

 George Hamilton-Gordon,  comte d'Aberdeen (1784–1860), homme politique conservateur et peelite
 George Hamilton-Gordon,  comte d'Aberdeen (1816–1864), homme politique libéral
 George Hamilton-Gordon,  comte d'Aberdeen (1841–1870), pair écossais
 George Hamilton-Gordon,  baron Stanmore (1871–1957), homme politique libéral

Voir aussi
George Gordon
Comte d'Aberdeen